Clara Porges – pittrice tedesca
 Ingo Porges – calciatore tedesco